Il campionato europeo di baseball 2021 è stata la trentaseiesima edizione del campionato continentale organizzato dalla Confederazione del baseball europeo (CEB). Si è svolto in Piemonte, nelle città di Torino, Settimo Torinese e Avigliana, dal 12 al 19 settembre 2021.

Formula 
Agli Europei di baseball del 2021, hanno partecipato sedici squadre, divise in quattro gironi all'italiana da quattro squadre ciascuno, che si affrontavano in gare di sola andata. Le prime due squadre di ogni girone si qualificavano alla fase finale, ad eliminazione diretta, con gare di sola andata. Le squadre eliminate continuavano comunque il torneo, affrontandosi in partite per i piazzamenti utili a stilare la classifica finale del torneo.

Squadre partecipanti 
Le 12 squadre partecipanti alla precedente edizione si sono qualificate di diritto all'europeo. Le restanti quattro si sono qualificate attraverso 4 diversi tornei di qualificazione.

Fase a gironi 
La CEB ha annunciato il programma del torneo il 3 marzo 2021. Gli orari di inizio delle partite dei gruppi e degli ottavi di finale sono stati comunicati dopo il sorteggio finale.

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Gruppo C

Classifica

Risultati

Gruppo D

Classifica

Risultati

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Piazzamenti 
Oltre al tabellone principale, le 8 squadre eliminate alla fase a gironi, e le 4 perdenti dei quarti di finale, vengono inserite in due tabelloni ad eliminazione diretta al fine di completare la classifica finale del torneo. Nel primo tabellone, partecipano la terza e la quarta di ogni girone, la perdente di ogni incontro partecipa alla finalina di consolazione per le posizioni dalla undicesima in poi, chi vince avanza fino alla finale per il nono posto.
Nel secondo tabellone le 4 sconfitte dei quarti di finale si sfidano in una ulteriore semifinale e finale per il quinto posto. Le due sconfitte dalle semifinali partecipano alla finale per il settimo posto.

Posizioni dalla 9ª alla 16ª

Finale 9º posto

Finale 11º posto

Finale 13º posto

Finale 15º posto

Posizioni dalla 5ª alla 8ª

Prima fase

Finale 5º posto

Finale 7º posto

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Europeo
Campionati europei di baseball
Competizioni sportive a Torino
Competizioni sportive in Piemonte